

Населені пункти та їхні частини
 Княже — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства.
 Князі (Княже) — село в гміні Любича-Королівська Томашівського повіту Люблінського воєводства.

Села:
 Княже — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Княже — Львівська область, Золочівський район
 Княже — Львівська область, Червоноградський район

 Княже — історична назва села Княжа Криниця Крижопільського району Вінницької області.

Див. також 
 Княже (заповідне урочище)

Примітки